Чоден   — бутанское женское имя или часть двойного имени. Известные носительницы:

 Дорджи Чоден (род. 1960) — бутанская политик, первая женщина-министр в правительстве Бутана.
 
 Кхендум Чоден — бутанская поэтесса и писательница, первой в стране получившая докторскую степень.
 

 Пхунцо Чоден (1911-2003) — королева-бабушка, жена второго, мать третьего и бабушка четвёртого Короля Бутана.
  (род. 1930) — королева-бабушка, жена третьего, мать четвёртого и бабушка пятого Короля Бутана.
 Кесанг Чоден Вангчук (род. 1982) — принцесса, дочь четвёртого Короля Бутана.
 Сангай Чоден Вангчук (род. 1963) — королева, одна из четырёх жён четвёртого Короля Бутана.
 Сонам Чоден Вангчук (род. 1953) — принцесса, дочь третьего Короля Бутана.

См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена